Стирол:

 Стирол — непредельный, ароматический углеводород
 «Стирол» — крупный химический комбинат в Горловке